Адріана Лесса (*1 лютого 1971, Сан-Паулу, Бразилія) — бразильська акторка.

Фільмографія

Телебачення

Кіно

Примітки 

Бразильські акторки